Je suis malade (album)
 Je suis malade (chanson)